Nollenkopf ist der Name von Bergen:

 Nollenkopf (Haardt), 490,3 m, im Pfälzerwald, bei Hambach, kreisfreies Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Nollenkopf (Schwarzwald), 1163 m, im Schwarzwald, bei Präg (Todtnau), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Nollenkopf (Siegerland), 479,1 m, im Siegerland, Gemarkung Nauholz (Netphen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Nollenkopf (Wasgau), 382,0 m, im Pfälzerwald und Wasgau, bei Fischbach bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz